56-й чемпионат СССР по шахматам проходил с 23 сентября по 15 октября в 1989 году в Одессе.

 Категория: 13-я (средний рейтинг: 2552).

Звание чемпиона СССР завоевал Р. Ваганян. По дополнительным показателям (коэффициент Бергера) А. Белявский завоевал второе место и получил серебряную медаль, а Б. Гельфанд завоевал третье место. Б. Гельфанд, С. Долматов и В. Эйнгорн получили по бронзовой медали по решению Госкомспорта СССР.

Призы 
 Первый: 2000 рублей
 Второй: 1200 рублей
 Третий: 800 рублей

Турнирная таблица

Примечания

Литература 
 Шахматы в СССР. № 1, 1990. С. 17—22, 29.
 Шахматы в СССР. № 2, 1990. С. 15—17.

Ссылки 
 56th USSR Championship, Odessa 1989

Чемпионаты СССР по шахматам
1989 год в шахматах
Спорт на Украине в 1989 году
Спортивные соревнования в Одессе
Сентябрь 1989 года
Октябрь 1989 года
Чемпионаты СССР в 1989 году
Соревнования по шахматам на Украине